Den 20. udgave af Grand Prix de Plouay-Bretagne blev afholdt den 25. august 2018. Det var det 21. løb i UCI Women's World Tour 2018. Løbet blev vundet af hollandske Amy Pieters fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
Cykelløb i 2018